«Дамбо» — американский мультфильм 1941 года, четвёртый по счёту полнометражный компании Уолта Диснея.

Дамбо также может означать:

 «Дамбо» — американский художественный фильм 2019 года производства компании Уолта Диснея, киноадаптация одноимённого мультфильма 1941 года.
 Дамбо — вымышленный слонёнок, способный летать. Главный герой книги Хелен Аберсон, а также мультфильма и фильма по этой книге.
 «Дамбо: Летающий слонёнок» — книга Хелен Аберсон с иллюстрациями Гарольда Пирла.

См. также 
 Операция «Дамбо» — фильм 1995 года.